Az 1975–1976-os osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hatvanötödik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az FK Austria WAC Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az Austria WAC Wien az 1975-76-os szezon bajnoka.
 Az Austria WAC Wien részt vett az 1976–77-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Rapid Wien részt vett az 1976–77-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Wacker Innsbruck és az Austria Salzburg részt vett az 1976–77-es UEFA-kupában.
 Az Austria Klagenfurt kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok